Wuhu peut être :
 Wuhu, une ville-préfecture du sud-est de la province de l’Anhui en Chine ;
 Xian de Wuhu, un district administratif, sous la juridiction de la ville-préfecture de Wuhu, dans la province de l’Anhui en Chine ;
 Wuhu, rivière du Congo-Kinshasa, affluent de la Lohu, et sous-affluent de la Tshuapa, dans le bassin du fleuve Congo.